O evento espada por equipes masculino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2018 foi disputado nos dias 25 e 26 de julho.

Medalhistas
Após terminar com a medalha de prata na edição anterior, em Lípsia, a equipe da Suíça superou os coreanos e conquistaram o ouro. O pódio foi completado pelos russos, que venceram a disputa pelo bronze contra a França.

Resultados

Fase classificatória

Posicionamento

Disputa do 5.º-7.º lugar

Disputa do 9.º-16.º lugar

Disputa do 13.º-16.º lugar

Ligações externas
 
 

Espada por equipes masculino